Зарицкая — женская форма фамилии Зарицкий. Известные носительницы:
 Зарицкая, Александра Сергеевна (род. 1992) — украинская певица.
 Зарицкая, Евгения Борисовна (род. 1948) — советский, белорусский и российский композитор, заслуженный работник культуры России.
 Зарицкая, Екатерина Мироновна (1914—1986) — украинский военный и политический деятель, член Организации украинских националистов, личная связная Романа Шухевича. См. также 
 Заруцкая
 

 Примечания